Samuelson ist der Familienname folgender Personen:

 Attie Samuelson (* 1974), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Bernhard Samuelson (1820–1905), britischer Industrieller
 Cecil O. Samuelson (* 1941), President der Brigham Young Universität
 Don Samuelson (1913–2000), US-amerikanischer Politiker
 Emily Samuelson (* 1990), US-amerikanischer Eistänzer
 Sir Francis Samuelson, 4. Baronet (1890–1981), britischer Adeliger und Automobilrennfahrer
 George Berthold Samuelson (1888–1947), britischer Filmregisseur und -Produzent, siehe G. B. Samuelson
 Gar Samuelson (1958–1999), Drummer der Band Megadeth
 Kristine Samuelson (* 1949), US-amerikanische Filmproduzentin, Filmregisseurin und Filmschaffende
 Martha Samuelson, US-amerikanische Wirtschaftsberaterin
 Mikael Samuelson (* 1951), schwedischer Schauspieler
 Pamela Samuelson, US-amerikanischer Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Berkeley
 Paul A. Samuelson (1915–2009), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Träger des Wirtschaftsnobelpreises von 1970
 Peter Samuelson (* 1951), US-amerikanischer Filmproduzent
 Ralph Samuelson (1904–1977), Erfinder des Wasser-Skiing
 Robert J. Samuelson, Bearbeiter für Newsweek und The Washington Post
 Sivert Samuelson (1883–1958), südafrikanischer Cricketspieler
 Sir Sydney Samuelson (* 1925), britischer Filmproduzent
 Sten Samuelson (1926–2002), schwedischer Architekt
 Victor Samuelson, Wirtschaftsmann

Siehe auch:
 Samuelsson, Samuelsen, Samelson
 Samuelson-Bedingung
 Stolper-Samuelson-Theorem